Ван дер Линден () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 ван дер Линден, Корнелис (1839—1918) — нидерландский дирижёр и композитор.
 Ван Дер Линден, Марк (род. 1964) — бельгийский футболист.
 ван дер Линден, Марсель (род. 1952) — нидерландский учёный.
 ван дер Линден, Мартен (род. 1969) — голландский гребец, призёр летних Олимпийских игр 1996 года.
 ван дер Линден, Рене (род. 1943) — нидерландский политик.
 ван дер Линден, Тонни (1932—2017) — нидерландский футболист.
 ван дер Линден, Хенк (1918—1985) — нидерландский футболист.
 ван дер Линден, Энтони (род. 1976) — нидерландский футболист.
 ван дер Линден, Эрик (род. 1974) — нидерландский пловец.

См. также 
 Библиотека Ван дер Линде — Нимейера
 Ван дер Линде, Антониус
 Ван дер Линде, Тон
 Корт ван дер Линден, Питер (1846—1935) — нидерландский политик.
 Линде
 Линден
 Мыс Ван-дер-Линда
 Полуостров Ван-дер-Линда